Georgi Minčev – compositore bulgaro
 Georgi Minčev – calciatore bulgaro
 Georgi Minčev – calciatore bulgaro
 Georgi Minčev – musicista bulgaro